

Patronyme 

 Albert Malet (1864-1915), historien et auteur de manuels scolaires français ;
 Albert Malet (1912-1986), peintre français l'École de Rouen ;
 André Malet (1862–1936), abbé de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert de l'Ordre cistercien de la stricte observance (OCSO) à Bellegarde-Sainte-Marie.
 André Malet (1920-1989),  prêtre catholique converti au protestantisme unitarien, traducteur de Rudolf Bultmann en français ;
 Antoni Malet (né en 1950), historien des mathématiques espagnol ;
 Arthur Malet (1927-2013), acteur britannique ;
 Audrey Malet (1982-), footballeuse française ;
 Charles Malet de Carteret (1869-1942), bailli de Jersey ;
 Claude-François Malet (1754-1812), général d’Empire, auteur d'un coup d'État de 1812 contre Napoléon, durant la retraite de Russie ;
 Guillaume Malet († vers 1071), baron anglo-normand, compagnon de Guillaume le Conquérant.
 Jean de Malet (1753-1849), homme politique français ;
 Jean V Malet de Graville (1390-1449), chef militaire français ;
 Jean-Baptiste Malet (né en 1987), journaliste d'investigation français ;
 Jean-François Malet (né en 1963), acteur français ;
 Jean-Roland Malet (v. 1675-1736), historien et économiste français ;
 Joseph Malet (1873-1946), sculpteur français ;
 Laurent Malet (né en 1955), acteur français ;
 Léo Malet (1909-1996), écrivain français ;
 Louis Malet de Graville (1438-1516), amiral de France ;
 Pierre Antoine Anselme Malet (1778-1815), général de brigade français ;
 Pierre Malet (né en 1955), acteur français ;
 Roland Malet (1923-2004), acteur français ;
 Romain Malet (né en 1984), joueur de basket-ball français ;
 Scholastique Malet (1812-1862), laïque réunionnaise ;
 Thierry Malet (né en 1964), compositeur français de musiques de films ;
 Viviane Malet (née en 1954), femme politique française.

Toponyme 

 Malet, lieu-dit de la commune française de Tournemire dans le Cantal.
 Malet, lieu-dit de la commune de Cassagnes-Bégonhès dans l'Aveyron.

Économie 
 Malet, entreprise de travaux publics

Voir aussi 
 Famille de Malet

Homonymie de patronyme